Průtok může znamenat:
 objemový průtok – objem kapaliny, který proteče za jednotku času
 hmotnostní průtok – hmotnost kapaliny, která proteče za jednotku času
 průtok vodního toku – zpravidla objemový průtok vodního toku
 průtok (kanál) – krátký vodní tok propojující dva jiné vodní útvary, například dva vodní toky, dvě vodní plochy nebo vodní tok s vodní plochou

Externí odkazy